Bowkeria kan syfta på:

 Bowkeria (djur) – ett släkte av fjärilar
 Bowkeria (växter) – ett släkte växter